Le Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2003 est le huitième rendez-vous de la saison 2003 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit de Donington Park du 11 au .

C'est la  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Classement MotoGP

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Sport au Royaume-Uni en 2003